Großer Winterberg ist der Name von geographischen Objekten:

 Großer Winterberg (Harz) (906,4 m), Nebenkuppe vom niedersächsischen Wurmberg bei Schierke (Wernigerode) im Hochharz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Großer Winterberg (556 m), Berg nahe Schmilka (Bad Schandau) im Elbsandsteingebirge, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Siehe auch: 
 Winterberg (Begriffsklärung)
 Großer Wintersberg